ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) — авиастроительное предприятие, расположенное в Таганроге.

Предприятие основано 1 октября 1934, когда Приказом № 244/260 по ГУАП было решёно создать в Таганроге Центральное конструкторское бюро морского самолётостроения (ЦКБ МС) при авиационном заводе № 31. Главным конструктором был назначен инженер Г. М. Бериев.

Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный. Второй основной испытательной площадкой ТАНТК им. Бериева и главной испытательной площадкой гидросамолётов, разрабатываемых в ТАНТК, является гидроаэродром в акватории Геленджикской бухты.

Из-за вторжения России на Украину, предприятие находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

История

Создание 

Опытное производство ТАНТК имени Г. М. Бериева располагается в корпусах бывшего завода Таганрогская авиация, основанного в 1916 году авиатором-предпринимателем В. А. Лебедевым. Деятельность ЦКБ МС началась с организации серийного производства гидросамолёта МБР-2 с мотором М-17 и разработки корабельного разведчика КОР-1. Строительство серийного МБР-2 велось на заводе № 31, при котором и было создано ЦКБ МС. Параллельно с разработкой КОР-1 шла модернизация самолёта МБР-2. Ставились новые двигатели М-34, М-107, закрытая кабина экипажа и улучшены внешние формы самолёта, разрабатывались варианты для перевозки грузов и пассажиров. В общей сложности до 1940 года было построено 1365 таких машин, включая пассажирский и транспортный варианты МП-1 и МП-1Т. Эти машины были основным самолётом морской авиации страны. В 1938 году на этом самолёте лётчицы М. Раскова, П. Осипенко и В. Ломако установили 6 международных рекордов, совершив дальний перелёт по маршруту Севастополь — Киев — Новгород — Архангельск.

Первые гидросамолёты 
В 1935 году в ЦКБ МС успешно идёт разработка дальнего морского разведчика МДР-5, но в серию он не пошёл, так как уже был готов МДР-6 конструкции И. В. Четверикова. В 1938 году был создан новый гидросамолёт МБР-7, но после двух катастроф опытных машин работы по нему были прекращёны.

В 1937—1938 годах коллектив ЦКБ МС подключился к работе по подготовке к серийному строительству лицензионной американской летающей лодки PBY-1. Этот самолёт был запущен в серию под названием ГСТ с отечественными моторами.

После постройки опытного образца КОР-1 начались его лётные испытания, а позже он был запущен в небольшую серию. Тогда же в 1938 году Бериев создаёт новый корабельный разведчик КОР-2, который после испытаний был запущен в серию уже после переезда ЦКБ МС из Таганрога в Савёлово под Москвой. Там и застало предприятие начало Великой Отечественной войны.

Работа в эвакуации 
Оттуда ЦКБ МС было эвакуировано сначала в Омск, а потом — в Красноярск, где и находилось до 1945 года. В эти трудные годы не только строили серийный КОР-2, но и работали над проектами будущих самолётов. Разработаны были скоростной двухмоторный истребитель Б-10, пикирующий бомбардировщик-торпедоносец, бронированный штурмовик, но главное внимание уделялось морским самолётам. В 1943 году строился дальний морской разведчик ЛЛ-143, на его базе в 1944 году создаётся макет пассажирского гидросамолёта ПЛЛ-144.

Морской разведчик 
Когда в 1946 году ОКБ вернулось в Таганрог, то привезло с собой в разобранном виде ЛЛ-143. Её испытания в Таганроге прошли успешно и вскоре на базе был создан дальний морской разведчик Бе-6 с двигателями АШ-73. Первый полёт его состоялся 4 ноября 1947 года. Его серийно строили в 1952—1957 гг. Этот самолёт около 20 лет состоял на вооружении ВМФ, полярной авиации, а несколько машин — до сих пор в строю ВМФ Китая. За этот самолёт Главный конструктор Г. М. Бериев был удостоен Сталинской премии. В 1948 году был разработан, построен и прошёл лётные испытания лёгкий самолёт-амфибия Бе-8 с мотором АШ-21.

Турбореактивные самолёты 
С развитием эры реактивной авиации встал вопрос о создании самолёта с турбореактивными двигателями. И такой самолёт был создан. В процессе работы над этим самолётом пришлось столкнуться со множеством проблем. Они были успешно решёны и 30 мая 1952 года вошёл в историю морского самолётостроения как знаменательная дата, начало реактивной эры. В этот день впервые поднялась в небо первая в СССР реактивная летающая лодка Р-1. Большая работа завершилась созданием скоростной реактивной летающей лодки Бе-10, которую продемонстрировали на параде в Тушине в 1961 году. Бе-10 вызвала настоящую сенсацию во всём мире. Самолёт Бе-10 серийно строился в 1956—1961 годах. На этом самолёте было установлено 12 мировых рекордов, в том числе рекорд скорости 912 км/ч, не побитый до сих пор.

С подводным флотом 
Примерно тогда же было получено задание разработать самолёт-снаряд для запуска с подводных лодок. Эту задачу успешно решили специалисты ОКБ под руководством ведущего конструктора по особо важным проектам А. Г. Богатырёва. Был создан и успешно испытан самолёт-снаряд П-10.

Затем перед ОКБ стала задача создать самолёт для поиска и уничтожения подводных лодок. Для этой цели был разработан, построен и успешно прошёл лётные испытания самолёт-амфибия Бе-12. Оснащённый двумя турбовинтовыми двигателями, он мог длительное время контролировать заданный район моря. Первый испытательный полёт прошёл 18 октября 1960 года. Самолёт был запущен в серию и строился с 1963 по 1973 год. Всего было построено 140 машин. Этот самолёт и сегодня ограниченно состоит на вооружении ВМФ. На самолёте Бе-12 было установлено 42 мировых рекорда. Этот самолёт также строился и в поисково-спасательном варианте Бе-12ПС.

Экспериментальные разработки 
В 1963 году для исследовательских целей создаётся гидролёт Гл-1. На нём исследовались вопросы движения вблизи водной поверхности и влияния экранного эффекта.

В 1968 году начались лётные испытания лёгкого пассажирского самолёта короткого взлёта и посадки Бе-30. Первый полёт состоялся 8 июня 1968 года. Потом самолёт успешно прошёл испытания в различных климатических условиях и получил положительные отзывы лётных и технических служб. Опытный самолёт Бе-30 демонстрировался в 1969 году на 28-м международном Салоне в Ле Бурже и получил высокую оценку специалистов. Но по причинам, не зависящим от ОКБ, в серию он не пошёл.

В эти же годы ОКБ решает задачи морского профиля. Разрабатывается и строится экспериментальный самолёт-амфибия вертикального взлёта и посадки ВВА-14 под руководством Р. Л. Бартини. Эти работы вели на протяжении 1968—1975 годов и они дали важные результаты для перспективных работ, многие из которых и сегодня являются уникальными в мировой авиации.

Модификации серийных машин 
В 1960-е годы в ОКБ велись работы по модернизации самолёта Ан-24. Усовершенствованный Ан-24ФК прошёл госиспытания и потом строился серийно как Ан-30. В конце 1968 года вместо перешедшего на работу в Москву Г. М. Бериева главным конструктором стал А. К. Константинов.

Под руководством А. К. Константинова в ОКБ на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 совместно с НПО «Вега» разработан и построен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (первый полёт в 1978 году). Самолёт может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил в воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. Самолёт строился серийно в количестве около 40 машин и стоит на вооружении РФ.

В это же время начались работы по специальному самолёту Ту-142МР (первый полёт в 1977 году, принят на вооружение в 1980 году). Это самолёт-ретранслятор с большой продолжительностью полёта, предназначенный для передачи сигналов боевого управления на подводные ракетоносцы. Он оснащён комплексом связного оборудования, а также специальным мощным радиопередатчиком сверхдлинноволнового радиодиапазона, антенна которого представляет собой выпускаемый в воздушный поток трос с конусом общей длиной до 8,6 километра. Построено серийно порядка 15 машин.

Противолодочный комплекс 
Важнейшим направлением ОКБ становится создание противолодочного самолётного комплекса, обладающего высокой мобильностью и значительным поражающим потенциалом. Так, ОКБ разработал и построил противолодочный самолёт-амфибию А-40 «Альбатрос». Создание «Альбатроса» — это фактически возрождение гидроавиации в нашей стране. Это самый большой в мире самолёт-амфибия и он имеет уникальные лётно-технические и мореходные характеристики. В ходе испытаний на нём уже установлено 126 мировых рекордов. Первый полёт этого самолёта состоялся 8 декабря 1986 года. За эти годы самолёт-амфибия А-40 демонстрировался на крупнейших международных авиационных выставках во Франции, Сингапуре, Новой Зеландии, Великобритании. Он — участник «Мосаэрошоу» и двух гидроавиасалонов в Геленджике в 1996 и 1998 годах. Самолёт-амфибия А-40 является базовым для разработки различных модификаций. Разработан и находится в опытном строительстве самолёт А-42/44, предназначенный для поисково-спасательных и патрульных задач на море. На борту такого спасателя А-42 может быть размещёно 54 пострадавших. С полной нагрузкой самолёт может преодолеть 2700 км, а с дозаправкой в воздухе — до 11 000 км.

С именем Бериева 

10 октября 1989 года Таганрогский машиностроительный завод переименован в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК). Распоряжением Совета министров РСФСР от 6 декабря 1989 года ТАНТК присвоено имя его основателя Г. М. Бериева.

В мае 1990 года вместо вышедшего на пенсию А. К. Константинова главным конструктором и начальником ТАНТК имени Г. М. Бериева стал Г. С. Панатов, прежде возглавлявший морскую тематику ОКБ. В настоящее время в ТАНТК ведётся большая работа по внедрению гидроавиации в хозяйственную деятельность страны. Под руководством Г. С. Панатова разработан многоцелевой гражданский самолёт-амфибия Бе-200, построенный в Иркутском авиационном производственном объединении. Самолёт Бе-200 выпускается в нескольких модификациях: для борьбы с лесными пожарами, для перевозки пассажиров и грузов, для выполнения работ в составе сил МЧС России. В пожарном варианте Бе-200 на режиме глиссирования может принять на борт до 12 тонн воды и за одну заправку топливом сбросить на очаг пожара до 240 тонн воды. Модификация Бе-200ЧС строится серийно для авиации МЧС РФ.

В рамках конверсии модернизируются самолёты-амфибии Бе-12. На их основе созданы противопожарный самолёт Бе-12П и транспортный Бе-12НХ. Они участвовали в тушении лесных пожаров в Ростовской, Иркутской областях, Чукотском автономном округе, в Крыму. Бе-12НХ используют для перевозки грузов на Курильских островах и на Сахалине.

В начале 1990-х годов в инициативном порядке специалисты ОКБ начали проработку сверхтяжёлого самолёта-амфибии массой 500 и более тонн. 

В 1993 году возрождён самолёт Бе-32, он продемонстрирован на авиасалонах в Париже, Москве, Дубае и Берлине. Установка на нём новых двигателей Pratt&Whithey/Климов (версия Бе-32К) позволила улучшить его лётно-технические характеристики. Были разработаны пассажирский, грузовой, санитарный, десантный и административный варианты. 

Одной из последних разработок коллектива ТАНТК имени Г. М. Бериева является лёгкий самолёт-амфибия Бе-103. В рамках опытно-конструкторских работ создана масштабная модель, которая затем проходила под наименованием Бе-103. Этот лёгкий самолёт позволяет перевозить до 5 пассажиров или груз.
Он проходил испытания и в 1998 году демонстрировался на Международной выставке гидроавиации в Геленджике. 
Самолёт производился мелкими партиями в Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени.

Находятся в стадии разработки многоцелевые самолёты-амфибии Бе-112 и Бе-114. 
Разрабатываются перспективные проекты будущих гигантских самолётов-амфибий со взлётной массой свыше 1000 тонн. Коллектив ведёт работы и по другим перспективным темам.

В апреле 2011 года была осуществлена реорганизация ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» в форме присоединения к нему ОАО «ТАВИА». Сейчас это объединённое предприятие, которое специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолётов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Важной составляющей деятельности предприятия остаётся и капитальный ремонт самолётов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Собственники и руководство 
Основные акционеры предприятия: НПК «Иркут» (39,6 %), ОАО «Авиационная холдинговая компания „Сухой“» (38 %).

В мае 2021 года управляющим директором стал Павел Павлов — профессиональный экономист и управленец.

Руководство 
Главные конструкторы Объединённого конструкторского бюро морского самолётостроения (ОКБ МС):
 1934—1968 — Г. М. Бериев
 1968—1990 — А. К. Константинов
 1990—1994 — Г. С. Панатов
Директора Таганрогского машиностроительного завода:
 1973—1985 — И. Е. Есауленко
Руководители «ТАНТК им. Г. М. Бериева»:
 1994—2002 — Г. С. Панатов (генеральный конструктор и генеральный директор)
 2002—2003 — В. В. Боев (генеральный директор)
 2003—2014 — В. А. Кобзев (генеральный директор, с ноября 2007 года Генеральный директор — Генеральный конструктор)
 2014—2015 — И. Б. Гаривадский (генеральный директор — генеральный конструктор)
 2015—2019 — Ю. В. Грудинин (генеральный директор — генеральный конструктор)
 2019—2020 — М. В. Грезин (управляющий директор)
 2020—2021 — М. М. Тихонов (управляющий директор)
 с 2021 — П. В. Павлов (управляющий директор)

Известные сотрудники 
 Атаянц, Сергей Аванесович (1928—2012) — заместитель Генерального конструктора ТАНТК им. Г. М. Бериева, лауреат премии Правительства РФ.
 Бартини, Роберт Людвигович (1897-1974) — выдающийся советский авиаконструктор и учёный.
 Богатырёв, Анатолий Георгиевич (1918-?) — ведущий конструктор по особо важным проектам.
 Бондарев, Юрий Александрович (род. 1936) — ведущий конструктор по проектам А-50, 1А, Бе-42, начальник ОКБ (ТАНТК).
 Головин, Сергей Моисеевич (1910—1980) — директор Таганрогского механического завода им. Димитрова (с 1959 по 1978 гг., лауреат Государственной премии СССР.
 Заремба, Владимир Дмитриевич (1933—2008) — заместитель Главного конструктора (ТАНТК).
 Кессених, Александр Николаевич (1905—1987) — заместитель Главного конструктора Г. М. Бериева.
 Корвин-Кербер, Виктор Львович (1894—1970) — морской лётчик, авиаконструктор, создатель истребителя МК-1 «Рыбка».
 Кутахов, Павел Степанович — советский военачальник, Главный маршал авиации (1972), дважды Герой Советского Союза, жил и работал в Таганроге.
 Литвинов, Виктор Яковлевич — советский авиаконструктор и организатор авиационной промышленности.
 Нагибин, Михаил Васильевич (1935—2000) — главный технолог Таганрогского механического завода им. Димитрова, генеральный директор Ростовского вертолётного производственного объединения.
 Назаров, Аркадий Сергеевич (1899—1987) - советский конструктор авиационных двигателей
 Панатов, Геннадий Сергеевич — авиаконструктор, генеральный директор и генеральный конструктор ТАНТК (1994—2002).
 Редькин, Владимир Георгиевич (1934—2007) — заслуженный машиностроитель РФ. Непосредственно участвовал в лётных испытаниях самолётов ОКБ с 1958 года, таких как: Бе-12, Р-1, Бе-10, Бе-30/32/32к, А-50, Ан-30, Ан-2М, А-40, Бе-200, Бе-103.

Деятельность 
В настоящее время производятся Бе-200 (Корпорация Иркут), Бе-103 (Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение).

В 2007 году выручка предприятия составила 1,616 млрд руб. (в 2006 году — 2,011 млрд руб.), чистая прибыль — 14,148 млн руб. (182,777 млн руб.).

В 2008 году выручка (без НДС) составила 1,893 млрд руб. (внешний рынок) и 939 млн руб. (внутренний рынок). Прибыль с продаж — 275 млн руб.

В апреле 2011 года ОАО «ТАВИА» было присоединено к ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

Происшествия 
 В 1997 и 1999 годах произошли две катастрофы на взлёте с самолётами Бе-103 (регистрационные номера RA-37019 — при подготовке к МАКС-97, и RA-03002 — в Германии при схожих обстоятельствах — в результате сваливания на взлёте).
 В ноябре-декабре 2017 года на предприятии произошло массовое отравление солями таллия. Пострадало более 20 человек. Наиболее пострадал ведущий инженер-конструктор Колесников Константин Владимирович, у которого возникли жалобы на состояние здоровья в начале ноября. По словам пострадавших, медики диагностировали недомогание работников завода начиная от ОРВИ и до остеохондроза, и выписывали соответствующее лечение. В городской больнице скорой помощи Таганрога настаивают, что первого пострадавшего от отравления таллием увидели 4 января 2018 года, а 9 января были получены результаты анализов, которые показали большое содержание таллия. 1 марта 2018 года руководство предприятия провело совещание с сотрудниками завода по поводу инцидента, на котором оно отрицало свою причастность к инциденту и заявило, что яд был умышленно занесён в административное здание, а «отравитель находится среди отравившихся». Между тем, 30 декабря 2017 года скоропостижно скончался от отёка мозга 23-летний слесарь-сборщик, работавший на предприятии. Мать погибшего заявила журналистам, что молодой мужчина умер вследствие отравления таллием.
 1 марта 2022 года с помощью баллистической ракеты ОТРК «Точка-У», расположенного в районе Мариуполя, по аэродрому Таганрог-Южный, где расположена испытательная база Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева,  была осуществлена атака Вооруженными силами Украины. Ракета была сбита огнём ЗРПК «Панцирь-С1», а её обломки упали в парке 300-летия Таганрога (по другим данным — на сам аэродром). Пострадавших нет, а стоящий на полосе Ил-76, вопреки сообщениям СМИ Украины, не получил повреждений.

Галерея

См. также 
 Список авиационных заводов России
 Таганрогская авиация
 Лебедев, Владимир Александрович (авиатор)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ТАНТК им. Г. М. Бериева
 Фото аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева
 «Век российской гидроавиации» Телесюжет.

Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Производители вооружений
Конструкторские бюро России
Конструкторские бюро СССР
Таганрог
Промышленность Таганрога
Предприятия Ростовской области
Компания Сухой
Авиакомпании России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину